WC може значити:

 WC () — позначення у громадських місцях туалету.
 wc (Unix) — утиліта UNIX-подібних операційних систем, що підраховує кількість рядків, слів чи байт.
 WC (гурт) — польський музичний гурт.
 WC (репер) — американський репер.
 WC (Карбід вольфраму)  — хімічна формула монокарбіду вольфраму